У људској генетици, Хаплогрупа R1a1 (M17) је хаплогрупа Y хромозома која се може наћи широм Евроазије.

У Европи њена највећа учесталост је нађена у централној и источној Европи. Највише је заступљена у Пољској и Мађарској (56%-60%), Украјини (54% или 44%) и Русији, где сваки други мушкарац има ову групу. У Мађарској су пронађене контрадикторне учесталости, једном од 60% а једном од 20%. Релативно висока учесталост је такође нађена код Лужичких Срба (63%) у источној Немачкој и у северној Европи (од тога највише је забележено 23% на Исланду).

Порекло 

Верује се да су први носиоци R1a1 хаплотипа били људи који су живели пре око 15.000 година. Услед номадског начина живота, ген се ширио по Евроазијским степама. Савремене теорије истичу да је ген у блиској вези са људима Прото-индо-европског говорног подручја. Ниска је заступљеност R1a1 хаплотипа међу људима западноевропске Индо-европске говорне групе.

Њена учесталост указује да је R1a1 хаплогрупа настала међу прецима Балто-Словена источне и централне Европе.

Европа 

R1a1 хаплогрупа се може наћи свуда у Европи, са највећом учесталошћу у Пољској. Два главна правца у којима се ова група ширила јесте од истока ка западу као и радијално са Балкана.

Веза са осталим хаплогрупама 

R1a1 је подгрупа Хаплогрупе R (M207).
 Хаплогрупа R (M207)
 Хаплогрупа R1 (M173)
 Хаплогрупа R1a (SRY10831.2-)
 Хаплогрупа R1a1 (M17)
 R1a1a M56
 R1a1b M157
 R1a1c M64.2, M87 ref
 Хаплогрупа R1a*
 Хаплогрупа R1b (M343)
 Хаплогрупа R2 (M124)

У вези је са Хаплогрупом R1b (M343), која је доминантна у западној Европи, а у нешто даљој вези са Хаплогрупом R2 (M124).

Учесталост

Европа 

(празно поље / - = нема података)
(? = разлике у сету података, [?-x]:= ^x=# извор)
 1 https://web.archive.org/web/20031125151213/http://hpgl.stanford.edu/publications/Science_2000_v290_p1155.pdf
 2 https://web.archive.org/web/20070701013556/http://www.familytreedna.com/pdf/Levite%20paper.pdf
 3 http://www.springerlink.com/content/r60m403330h204l0/
 4 http://www.springerlink.com/content/n2883j06628r5515/
 9 http://www.springerlink.com/content/w75j6048545350g5/
 10 http://edoc.ub.uni-muenchen.de/archive/00005868/01/Varzari_Alexander.pdf 
 11 http://www.ucl.ac.uk/tcga/tcgapdf/capelli-CB-03.pdf, табела 1, више података % < 6
 13 http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/7/1008.pdf
 14 http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964/TBL1 + (15-ти - примарни извори?)
 15e http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964#FIG5

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 90%"
! || N || *R1 || R1a1 || извор
|-
! Сорби
|| 112 || - || 63.39 || Behar et al (2003)
|-
! rowspan=2 | Мађари
|| 45 || 13.3 || 60.0 || Semino et al (2000)
|-
|| 113 || || 20.4 || Pericic et al (2005)
|-
! Пољаци
|| 55 || 16.4 || 56.4 || Semino et al (2000), Pericic et al (2005)
|-
! Украјинци
|| 50 || 2.0 || 54.0 || Semino et al (2000), Pericic et al (2005)
|-
! Belarusian
|| 306 || || 50.98 || Behar et al (2003) ?- Pericic et al (2005)
|-
! Руси
|| 122 || 7.0 || 47.0 || Pericic et al (2005)
|-
! Белоруси
|| - || || 46 || 4
|-
! Белоруси
|| 41 || 10.0 || 39.0 || Pericic et al (2005)
|-
! Украјинци
|| - || || 44 || 3 ?
|-
! Украјинци (Рашково)
|| 53 || || 41.5 ||10 ?
|-
! Руси (север)
|| 49 || 0 || 43 || 5
|-
! Latvian
|| 34 || 15.0 || 41.0 || Pericic et al (2005)
|-
! Udmurt
|| 43 || 11.6 || 37.2 || Semino et al (2000)
|-
! Поморци
|| 28 || 0 || 36 || 5
|-
! Македонци
|| 20 || 10.0 || 35.0 || Semino et al (2000)
|-
! Молдавијци (Карашан)
|| 72 || || 34.7 ||10
|-
! Литванци
|| 38 || 6 || 34 || Pericic et al (2005)
|-
! Хрвати
|| 58 || 10.3 || 29.3 || Semino et al (2000)
|-
! Енглези (Оркни)
|| 26 || 65 || 27 || 5
|-
! Gagauzes (Etulia)
|| 41 || || 26.8 ||10
|-
! Чеси и Словаци
|| 45 || 35.6 || 26.7 || Semino et al (2000) ,14
|-
! Норвежани
|| 83 || || 26.5 ||13
|-
! Исланђани
|| 181 || 41.4 || 23.8 || Pericic et al (2005)
|-
! Норвежани
|| 87 || || 21.69 || Behar et al (2003)
|-
! Молдавци (Софија)
|| 54 || || 20.4 ||10
|-
! Румуни
|| 54 || || 20.4 ||10 (Buhusi, Piatra-Neamt)
|-
! Мађари
|| 45 || 13.3 || 20.4 || Pericic et al (2005)
|-
! Orcandin
|| 71 || 66.0 || 19.7 || Pericic et al (2005)
|-
! Швеђани (север)
|| 48 || 23.0 || 19.0 || Pericic et al (2005)
|-
! Швеђани
|| 110 || 20.0 || 17.3 || Pericic et al (2005)
|-
! Данци
|| 12 || 41.7 || 16.7 || Pericic et al (2005)
|-
! Mari
|| 46 || 0 || 13.0 || Semino et al (2000)
|-
! Немци
|| 88 || || 12.50 || Behar et al (2003)
|-
! Немци
|| 48 || 47.9 || 8.1 || Pericic et al (2005)
|-
! Грци
|| 76 || 27.6 || 11.8 || Semino et al (2000)
|-
! Албанци
|| 51 || 17.6 || 9.8 || Semino et al (2000)
|-
! Saami
|| 24 || 8.3 || 8.3 || Semino et al (2000)
|-
! Енглези (Ајсл оф Мен)
|| 62 || 15 || 8 ||Capelli et al (2003)
|-
! Енглези (Оркни)
|| 121 || 23 || 7 ||Capelli et al (2003) ?? 7% <> 23% *5
|-
! Енглези
|| 309 || || ~7 || 13 see references
|-
! Грузијци
|| 63 || 14.3 || 7.9 || Semino et al (2000)
|-
! Турци
|| 30 || 6.6 || 6.6 ||1
|-
! Енглези (Шетланд)
|| 63 || 17 || 6 ||Capelli et al (2003)
|-
! Енглези (Чипенхем)
|| 51 || 16 || 6 ||Capelli et al (2003)
|-
! Енглези (Корнвол)
|| 52 || 25 || 6 ||Capelli et al (2003)
|-
! Холанђани
|| 27 || 70.4 || 3.7 || Semino et al (2000)
|-
! Немци
|| 16 || 50.0 || 6.2 || Semino et al (2000)
|-
! Италијани (центар/север земље)
|| 50 || 62.0 || 4.0 || Semino et al (2000)
|-
! Британци
|| ~1000 || || ~4 ||Capelli et al (2003)
|-
! Ирци
|| 222 || 81.5 || 0.5 || Pericic et al (2005)
|-
! Калабрези
|| 37 || 32.4 || 0 || Semino et al (2000)
|-
! Сардинијци
|| 77 || 22.1 || || Semino et al (2000)
|-
! Британци
|| 25 || 72 || 0 || 5
|-
! Пољаци
|| 913 || || || 9
|-
! Немци
|| 1215 || || || 9
|-
! Dniester-Carpathian
|| - || || 50.06 ||10
|-
! Gagauzes (Kongaz)
|| 48 || || 12.5 ||10
|}
(празно поље / - = нема података)
(? = разлике у сету података, [?-x]:= ^x=# извор)
 1 https://web.archive.org/web/20031125151213/http://hpgl.stanford.edu/publications/Science_2000_v290_p1155.pdf
 2 https://web.archive.org/web/20070701013556/http://www.familytreedna.com/pdf/Levite%20paper.pdf
 3 http://www.springerlink.com/content/r60m403330h204l0/
 4 http://www.springerlink.com/content/n2883j06628r5515/
 9 http://www.springerlink.com/content/w75j6048545350g5/
 9 http://www.springerlink.com/content/w75j6048545350g5/
 10 http://edoc.ub.uni-muenchen.de/archive/00005868/01/Varzari_Alexander.pdf 
 11 http://www.ucl.ac.uk/tcga/tcgapdf/capelli-CB-03.pdf, табела 1, више података % < 6
 13 http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/7/1008.pdf
 14 http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964/TBL1 + (15-ти - примарни извори?)

Азија 

                             N     *R1     R1a1(%)   Sr. Published
                             

[Ishkashimi]] 25 4 68 5 Spencer Wells,2001

[Tajiks]] - 64 6

[Tajiks]]/Khojant 22 64 5 Spencer Wells,2001

[Tajiks]]/Dushanbe 16 19 5 Spencer Wells,2001

[Tajiks]]/Samarkand 40 25 5 Spencer Wells,2001

[Kyrgyz]] 52 2 63 5 Spencer Wells,2001
 
 Tashkent IE                  69      7     47        ?
 India Upper Caste            86      -     45.35     8
 Sourasthran                  46      0     39        5 Spencer Wells,2001
 Abkhazians                   12      8     33        7 Nasidze,2004
 Chenchus (India-Darv.)        -      -     26       12  
 Kazan Tatar                  38      3     24        5 Spencer Wells,2001
 Saami                        23      9     22        5 Spencer Wells,2001
 Iran (Tehran)                24      4      4        5 Spencer Wells,2001
 Iran (Tehran)                80      8     20        7 Nasidze,2004 
 
 Iran (Isfahan)               50      0     18        7 Nasidze,2004
 Pakistan  ??                 85      1.10  16.47     8 ?
 Pakistan                    175      0.57  24.43     8 ?
 Pakistan south               91      0     31.87     8 ?
 India                       728      0     15.8      8 ?
 India                       325      0.3   27       12 ? 
 Tuvian                       42      2     14        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Abazinians                   14      0     14        7 Nasidze,2004(*7)
 Turks                        39     31     13        7 Nasidze,2004(*7)
 Georgians                    77     10     10        7 Nasidze,2004(*7)
 Kurd                         17     29     12        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Nenets                       54      4     11        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Syrian                       20     15     10        1
 
 Lebanese                     31      6.4    9.7      1
 Turkmen                      37     36      9          ?
 Turkmen                      30     37      7        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Lezgi(S.Caucasus)            12     17      8        7 Nasidze,2004(*7)
 Svans                        25      0      8        7 Nasidze,2004(*7)
 Azerbaijanians               72     11      7        7 Nasidze,2004(*7)
 Armenians                   100     19      6        7 Nasidze,2004(*7)
 Armenians                    47     36      9        5 Spencer Wells,2001(*5)
 S.Ossetians                  17     12      6        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Kazaks                       54      6      4        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Chechenians                  19      0      5        7 Nasidze,2004(*7)
 Kallar Darvidian             84      0      4        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Mongolian                    24      0      4        5 Spencer Wells,2001(*5)
 Ossetians (Ardon)            28      0      4        7 Nasidze,2004(*7)
 Kazbegi                      25      8      4        7 Nasidze,2004(*7)
 India Darvidian (Tribal)    180      -      2.78     8 
 Kabardinians                 59      2      2        7 Nasidze,2004(*7)
 Lezgi(Dagestan)              25      4      0        7 Nasidze,2004(*7)
 Oseetians (Digora)           31      0      0        7 Nasidze,2004(*7)
 Rutulians                    24      0      0        7 Nasidze,2004(*7)
 Darginians                   26      4      0        7 Nasidze,2004(*7)
 Ingushians                   22      0      0        7 Nasidze,2004(*7)
 Cambodia                      6      0      0        8 ?
 China                       127      0      0        8    
 Japan                        23      0      0        8
 Siberia                      18      0      0        8 ?

Publications:
 (*5) http://www.pnas.org/cgi/reprint/98/18/10244.pdf
 (*6) http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v71n3/023927/023927.web.pdf
 (*7) https://web.archive.org/web/20110608081424/http://www.eva.mpg.de/genetics/pdf/Caucasus_big_paper.pdf
 (*8) http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v78n2/42812/42812.html table 5, 6 & 7
 (*12) T. Kivisild & all, http://evolutsioon.ut.ee/publications/Kivisild2003b.pdf Fig3 more detailed data for regions, but no caste

Референце

Спољашње везе 

 Map of R1a
 Spread of R1a1, from the Genographic Project, National Geographic

Људске хаплогрупе